Bordier steht für: 
 Bordier & Cie, Vermögensverwaltung für Privatkunden

Bordier ist der Familienname folgender Personen:
 André Bordier (* 1913), französischer Fußballspieler
 Frédéric Bordier (1786–1865), Schweizer Politiker
 Gabriel Bordier (* 1997), französischer Geher
 Georges Bordier (1880–??), französischer Sportschütze
 Henri Léonard Bordier (1817–1888), französischer Historiker
 Isaac-Ami Bordier-Marcet (1768–1835), Schweizer Unternehmer
 Jules Bordier (1846–1896), französischer Komponist
 Paul Bordier (1921–2003), französischer Kolonialbeamter
 Pierre Bordier (* 1945), französischer Politiker
 Renée Bordier (1902–2000), Schweizer Krankenschwester und IKRK-Delegierte
 Roger Bordier († 2015), französischer Schriftsteller